Łopacińscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Łopacińscy herbu Rola – polski ród szlachecki